Die Canada Open 2014 im Badminton fanden vom 30. Juni bis zum 5. Juli 2014 in Vancouver statt.

Austragungsstätte 
 UBC Thunderbird Arena, Vancouver

Herreneinzel

Setzliste 
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Eric Pang (1. Runde)
  Wong Wing Ki (Halbfinale)
  Anand Pawar (3. Runde)
  Wang Tzu-wei (1. Runde)
  Pablo Abián (nicht gestartet)
  Suppanyu Avihingsanon (nicht gestartet)
  Misha Zilberman (3. Runde)
  Osleni Guerrero (1. Runde)
  Joachim Persson (2. Runde)
  Arvind Bhat (1. Runde)
  Sattawat Pongnairat (3. Runde)
  Rasmus Fladberg (3. Runde)
  Howard Shu (3. Runde)
  Ng Ka Long (Finalist)
  Scott Evans (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Michelle Li (Champion)
  Zhang Beiwen (Halbfinale)
  Beatriz Corrales (2. Runde)
  Linda Zechiri (nicht gestartet)
  Chloe Magee (1. Runde)
  Karin Schnaase (Viertelfinale)
  Natalja Perminowa (2. Runde)
  Sabrina Jaquet (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Robin Middleton / Ross Smith (nicht gestartet)
  Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (Viertelfinale)
  Adrian Liu / Derrick Ng (Viertelfinale)
  Laurent Constantin / Matthieu Lo Ying Ping (Viertelfinale)
  Liang Jui-wei / Lu Chia-bin (Champion)
  Liao Min-chun / Tseng Min-hao (Finalist)
  Max Schwenger / Josche Zurwonne (Halbfinale)
  Phillipe Charron / Toby Ng (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Eva Lee / Paula Obanana (2. Runde)
  Tang Hetian / Renuga Veeran (nicht gestartet)
  Samantha Barning / Iris Tabeling (Viertelfinale)
  Alex Bruce / Phyllis Chan (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (Finalist)
  Max Schwenger / Carla Nelte (Champion)
  Phillip Chew / Jamie Subandhi (2. Runde)
  Sam Magee / Chloe Magee (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
BWF Grand Prix 2014
Badmintonwettbewerb in Vancouver